Тональпоуалли ( — счёт дней) — ритуальный календарь ацтеков и 260-дневный период, часто называемый священным годом, использовавшийся в доколумбовой Месоамерике.

Этот ритуальный календарь был записан в «книге дней» тоналаматль, которая представляла собой кодекс на коже или бумаге из коры, на основе которого жрец тональпоуке составлял гороскопы и вычислял благоприятные и неблагоприятные дни. Его структура была аналогична календарю майя и, вероятно, унаследована от них через тольтеков.

Структура 

Священный год по тональпоуалли состоял из двадцати 13-дневных «недель», так называемых тресен (trecena, от  — тринадцать). Каждая тресена имела своего покровителя среди божеств.

Каждому дню года назначалась комбинация из числа от 1 до 13 и одного из двадцати знаковых дней (см. ниже), таким образом у каждого дня было своё уникальное обозначение. Всего таких комбинаций 260, что и дало в итоге 260-дневный священный год. При наступлении нового дня к дате прибавлялась единица и новый знак. Так, первая неделя начиналась в день 1 Крокодил, дальше шёл 2 Ветер, 3 Дом, 4 Ящерица и далее до дня 13 Тростник. После этого числа повторялись, а знаки присваивались по порядку: вторая неделя начиналась в 1 Ягуар и заканчивалась в 13 Череп и так далее. Только по прошествии полных 260 дней (13×20) оба цикла чисел и знаков совпадали и снова повторялась комбинация 1 Крокодил.

Считалось, что каждым знаком управляет бог или богиня, также все они были связаны со сторонами света (против часовой стрелки, начиная с востока, откуда всходит солнце).

Происхождение тональпоуалли неизвестно, однако на этот счёт существует несколько теорий, например, что он представляет собой венерианский цикл или соответствует периоду беременности у человека. С другой стороны, некоторые учёные полагают, что тональпоуалли не имеет отношения к явлениям природы, но полностью основан на взаимосвязи чисел 13 и 20, которые в Месоамерике имели особое значение.

Другой ацтекский календарь шиупоуалли представляет собой солнечный календарь, в котором год состоит из 18 месяцев по 20 дней с прибавлением 5 пустых дней. Шиупоуалли получал название по знаку своего первого дня по тональпоуалли. Например, Эрнан Кортес встретился с Моктесумой II в день 8 Ветер в год 1 Тростник (или 8 ноября 1519 г.), в тринадцатый год тогдашнего цикла.

Шиупоуалли и тональпоуалли совпадали каждые 52 года. Ацтеки верили, что в конце каждого такого цикла миру угрожает опасность быть уничтоженным, поэтому начало нового ознаменовывалось особыми торжествами.

Знаки дней 
Календарь тональпоуалли насчитывал 20 знаков дней. Существуют разные варианты их изображения. Ниже приведены знаки из кодекса Мальябекиаяно.

Знаки Ветер и Дождь соответствуют изображением бога ветра Ээкатля и бога дождя Тлалока.

Тресены 
Каждой тресене 260-дневного цикла соответствовало своё божество:

Первоисточники

Источники 
 Caso, Alfonso, Los Calendarios Prehispánicos. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1967 г.
 Piña Garza, Eduardo, Aritmética del tonalpohualli y del xiuhpohualli. Estudios de cultura Náhuatl, ISSN 0071-1675, № 30, 1999 г., с. 257—266.
 León-Portilla, Miguel, Mitos de los orígenes en Mesoamérica. Arqueología Mexicana, № 56, с. 20-27.

См. также 
 Календарь майя
 Камень Солнца
 Ацтекский календарь
 Мифология ацтеков

Ссылки 
 Ацтекский календарь
 Тоналаматль в кодексе Обен 1576 года
 Описание элементов тоналаматля с иллюстрациями

Ацтеки
Календарь ацтеков
Доколумбовы культуры
История Мексики
Мифология ацтеков